Евграф Николаевич Кобозев ( — , Варшава) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, начальник артиллерии Новогеоргиевской крепости Варшавского военного округа.

Биография 
Родился  года.

В 1870 году окончил Константиновское военное училище, в 1871 году — Михайловское артиллерийское училище, а в 1876 году — Михайловскую артиллерийскую академию. Служил офицером артиллерии Кронштадтской крепости.

С 1881 года — подполковник, с 1892  — полковник, с 1900 — генерал-майор, с 1907 — генерал-лейтенант.

С 1885 года командовал 2-й батареей 4-й артиллерийской бригады, с 1893 — 4-й батареей 22-й артиллерийской бригады, с 1895 — 1-м дивизионом 22-й артиллерийской бригады.

В 1897 году был назначен начальником Чугуевского учебного полигона; в 1898 году — начальником Киевского учебного полигона.

С 14.04.1900 г. по 12.06.1906 г. — командир 17-й артиллерийской бригады 17-й пехотной дивизии; с 12.06.1906 г. по 24.08.1906 г. — исправляющий должность начальника артиллерии 19-го армейского корпуса; в 1909—1910 гг. — начальник артиллерии 15-го армейского корпуса; с 1910 года — инспектор артиллерии 15-го армейского корпуса.

Умер  года в Варшаве. Похоронен в Колпино Царскосельского уезда.

Жена: Екатерина Яковлевна Вальдек, дочь коллежского асессора. 

Сын, Модест — офицер Лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады, вышел в отставку по болезни в 1914 г. в чине капитана.

Награды 
 российские
 орден Св. Анны 3-й ст. (1883)
 орден Св. Станислава 2-й ст. (1888)
 орден Св. Анны 2-й ст. (1895)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1905)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1910)
 иностранный
 прусский орден Красного орла 2-й ст. (1898)

Библиография 
 Командирам артиллерийских дивизионов : Для занятий по пристрелке в составе дивизиона : Предложение полк. Кобозева. — Новгород : Губ. тип., 1896.
 Подробная фуражная раскладка, заключающая в себе расчёты узаконенных дач всех видов фуража на число лошадей от 1 до 100 по числу дней от 1 до 30, с приложением таблицы стоимостей фунта и золотника из пуда от 1 копейки до 1 рубля / Сост. Е. Н. Кобозев. — Санкт-Петербург : Воен. тип., 1891. — 48 с.
 Таблицы веса фуражных дач из овса разного веса : Пособие для поверки и учёта книжки фуражира / Сост. и изд. Е. Н. Кобозев. — Варшава : тип. А. Паевского, 1890.
 Таблицы стоимости фунтов от 1 до 39 из пуда от 1 коп. до 1 руб. и стоимости пуда при цене от 1 до 39 фунтов с 1 копейки до 50 рублей / Сост. Е. Н. Кобозев. — Санкт-Петербург : Воен. тип., 1892.
 100 задач: Арифмет. задачи-лото, полезное и приятное занятие для детей и учеников / Сост. Е. Н. Кобозев. — Санкт-Петербург : Н. И. Мелков, 1903. — 22 с.
 Правила ведения артиллерийской игры по графическому способу / [Соч.] Е. Н. Кобозева. — Варшава : тип. Окр. штаба, 1892. — 18 с., 1 л. черт.;
 Совместная стрельба артиллерии с пехотой по закреплённым мишеням : Предложение Е. Н. Кобозева. — Санкт-Петербург : тип. Гл. упр. уделов, 1912. — 8 с.

Примечания

Литература 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, Том 1, Центрполиграф, 2009. С 660.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Похороненные на Колпинском кладбище
Артиллеристы Российской империи
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Константиновского военного училища
Умершие в Варшаве